The Servant — британская музыкальная группа
 The Servant — альбом этой группы